Алихан Акказынов (23 октября 1979) — казахстанский футболист, самый молодой автор гола ФК «Кайрат».

Карьера

Клубная 
Воспитанник ФК «Намыс».

Начал профессиональную карьеру в 1996 году в «Кайрате». Провёл в клубе четыре сезона, после перешёл в другой алматинский клуб - в «ЦСКА-Кайрат».
Проведя там два сезона, в 2001 году перешёл в актауский «Мангистау». В том же году вернулся в «Кайрат», где в 2002 году в 23-летнем возрасте из-за травм закончил свою карьеру.

Сборная 
Акказынов играл в составе молодёжной сборной Казахстана, сыгравшей единственный раз в финальной части чемпионата мира.

В 2000 году Акказынов играл в составе Олимпийской сборной.

Достижения 
 «Кайрат»
 Обладатель Кубка Казахстана: 1996/1997, 2001
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 1997
 Серебряный призёр Первой лиги Казахстана: 1998

Личная жизнь 
По состоянию на 2014 год жил в Алматы, занимался бизнесом.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК ЦСКА Алма-Ата
Игроки ФК «Каспий» Актау